Mihai Ionescu ist der Name folgender Personen:

* Mihai Ionescu (Fußballspieler, 1925) (* 1925), rumänischer Fußballspieler und -trainer, Journalist und Autor
 Mihai Ionescu (Fußballspieler, 1936) (1936–2011), rumänischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Mihai Ionescu (Schachspieler) (* 1962), rumänischer Schachspieler
 Mihai Dan Ionescu (* 1968), rumänischer Fußballspieler und -trainer